Kare peut désigner :
 Kare, un village de Serbie ;
 Kare, une localité du Cameroun ;
 kare, une langue parlée en République centrafricaine et au Cameroun.